Pachmann ist der Familienname folgender Personen:
 Theodor von Pachmann (1801–1881), österreichischer Jurist und Kirchenrechtler
 Wladimir von Pachmann (1848–1933), russischer Pianist

Siehe auch:

 Pachman
 Bachmann (Begriffsklärung)
 Bachman